Vikarien kan syfta på:

Film 
 Vikarien (1993) – en amerikansk TV-film från 1993 med originaltiteln The Substitute
 Vikarien (1999) – en kinesisk dramafilm från 1999 med originaltiteln 个都不能少
 Vikarien (2006) – en svensk dokumentärfilm från 2006

Litteratur 
 Vikarien (1982) – en roman av Brigitte Lozerec'h från 1982
 Vikarien (2004) – en roman av Marilyn Kaye från 2004
 Vikarien (2008) – en roman av Åsa Storck från 2008

Se även 
 Vikariat